Rougemont ist der Name folgender Orte:

in der Schweiz
 eine Gemeinde im Bezirk Riviera-Pays-d’Enhaut im Kanton Waadt, siehe Rougemont VD
 ebendort das Kloster Rougemont (Schweiz), ein Cluniazenserpriorat (1073/1085–1555)
 ein gleichnamiger Kreis im vormaligen Bezirk Pays-d’Enhaut, siehe Rougemont (Kreis)
 ein Ortsteil der Gemeinde Soral im Kanton Genf, siehe Rougemont GE

in Frankreich
 eine Gemeinde im Département Côte-d’Or, siehe Rougemont (Côte-d’Or),
 eine Gemeinde im Département Doubs, siehe Rougemont (Doubs)
 eine Gemeinde in der Nähe der Stadt Belfort im Territoire de Belfort, siehe Rougemont-le-Château
 eine Ortschaft in der Gemeinde Aranc im Département Ain

in Kanada
 eine Gemeinde in der Provinz Québec, siehe Rougemont (Québec)
 Kloster Rougemont (Kanada), seit 1932 ein kanadisches Kloster der Zisterzienser in Rougemont, Rouville (regionale Grafschaftsgemeinde), Québec

Rougemont ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Rougemont (1798–1867), Schweizer Politiker
 Charlotte Rougemont (1901–1987), deutsche Erzählerin
 Denis de Rougement (1759–1839), Schweizer Bankier 
 Denis de Rougemont (1906–1985), Schweizer Philosoph

 Georges de Rougemont (1758–1824), Schweizer Jurist und Politiker
 Gérard de Rougemont († 1225), französischer Bischof und Erzbischof
 Guy du Temple de Rougemont, genannt Guy de Rougemont, französischer Maler und Bildhauer (* 1935)
 Joseph Claude Rougemont (1756–1818), französischer, in St. Domingo geborener Anatom und Chirurg 
 Liliane Wasserfallen-Rougemont († 2014), Schweizer Jazzmusikerin
 Marc de Rougemont (* 1972), französischer Rugby-Union-Spieler